Варіація — різновид чого-небудь, невелика зміна або відхилення другорядних елементів чого-небудь при збереженні основи. Існують також специфічніші значення цього терміну:

Варіаційний (, ; ) — той, що є варіацією чогось, змінний;

Мистецтво 
 Ритмічна варіація — незначне відхилення від основної метричної схеми без порушення ритму, як-от пропущення наголосу в ямбічному вірші чи поява додаткового наголосу на початку анапеста
 Видозміна основної музичної теми, мелодії або її супроводу. || мн. Музичний твір, в якому основна тема піддається різноманітним змінам (мелодичним, ритмічним, ладовим, гармонічним)
 Варіаційна форма — музична форма, що містить кілька частин (варіацій), що являють собою змінену першу частину (тему)
 Сольний класичний танець у балеті.

Математика 
 Варіація функції
 Варіація функціонала
 Коефіцієнт варіації — відносна міра дисперсії випадкової величини.
 Перестановка
 Варіаційна статистика — частина математичної статистики, яка вивчає розподіл кількісних ознак у статистичних сукупностях.
 Варіаційне числення — розділ математики, який вивчає методи знаходження найбільших і найменших значень функцій, що залежить від вибору їх вигляду або параметрів.
 Варіаційний ряд - кількості екземплярів певних об'єктів згрупованих за певною ознакою (варіантою).

Біологія 
 Генетична варіація — генетичні відмінності в межах виду
 Біорізноманіття

Фізика 

 Варіаційний метод — метод у квантовій механіці
 Магнітна варіація — різниця (кут) між магнітною північчю і дійсною північчю
 Варіація (астрономія) — будь-яка пертурбіція середнього руху або орбіти планети, особливо Місяця

Техніка 
 Варіація показів

Посилання